Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 100001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 20 października 1982 do 25 sierpnia 1998. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer.

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

100001-100100

100101-100200

100201-100300

100301-100400

100401-100500

100501-100600

100601-100700

100701-100800

100801-100900

100901-101000

Przypisy 

Lista planetoid 100001-101000